Kiba steht für:
 Kiba (Kinobetreiber), eine österreichische Kinogesellschaft
 Kiba (Anime), eine Anime-Serie aus dem Jahr 2006
 Kiba, Wolf in der Anime-Serie Wolf’s Rain

Kiba ist der Familienname folgender Personen:
 Masao Kiba (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Michelle Kiba, US-amerikanische Musikerin 

KiBa oder KIBA steht für:
 Kirsch-Bananen-Saft, siehe KiBa (Getränk)
 Stiftung KiBa, evangelische Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler
 Konferenz informatorischer und bibliothekarischer Ausbildungseinrichtungen
 Kentucky International Basketball Association

KIBA